Il singolare  del Quito Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Sebastián Decoud era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso nel 2º turno.

João Souza ha battuto in finale Guillaume Rufin 6–2, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Frederico Gil (primo turno)
 Guillaume Rufin (finale)
 Martín Alund (semifinali)
 João Souza (Campione)

  Eduardo Schwank (quarti di finale)
  Víctor Estrella (Quarti di finale, ritiro a causa di un infortunio al gomito destro)
  Carlos Salamanca (primo turno)
  Júlio César Campozano (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Quito Challenger 2012